1ªParte Fuerzas Opuestas es el adelanto de un proyecto personal independiente del cantante de Pop-Rock-Flamenco español, ErPeche.

Listado de canciones 

 1 Amor
 2 Fuerzas Opuestas
 3 Sensaciones
 4 Trapecista de la ocasión
 5 Viaje a Marte
 6 Oscuridad
 7 Viendo la realidad
 8 Magdalenas de contrariedad (Maqueta Bonus Track)

Álbumes de ErPeche
Álbumes de 2011